Пові́ти Руму́нії, Жудці Румунії () — адміністративно-територіальні одиниці першого рівня в Румунії. Станом на 2011 рік в країні є 41 жудець, якими керують префекти, що призначаються урядом.

Історія 
Вперше повітовий поділ згадується у XV сторіччі. Головою повіту був суддя (, жуд), який виконував судові і адміністративні функції. Сучасний повітовий поділ запроваджено у XIX сторіччі за прикладом французьких департаментів — у кожному повіті був призначений префект, голова повітового уряду (префектури). Комуністична партія змінила повітову систему радянською системою районів, але в 1968 році повіти були відновлені. 1981 року повіти Ілфов та Яломіца реорганізовані в жудці Джурджу, Келераш, Яломіца та Ілфов. До 1995 року Ілфов був незалежним жудцем.

Таблиця

Примітки

Бібліографія 
 Colecția «Județele patriei», Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976—1979.
 Ioan Silviu Nistor. Comuna Și Județul: Evoluția Istorică. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2000.
 Atlasul județelor din Republica Socialistă România, Vasile Cucu, Didactică și pedagogică, 1978.
 Județele României Socialiste, Editura politică, 1972.

Посилання 
 Istoria numelor județelor din România. De unde provine denumirea regiunii în care locuiți

!
Румунії